Ermita de Sant Salvador d'Alentorn, ermita del poble d'Alentorn dins del terme municipal d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera.
 Ermita de Sant Salvador (Santa Maria de Besora), ermmita romànica de Santa Maria de Besora (Osona).
 Ermita de Sant Salvador (Vilassar de Dalt), ermita que es troba al Parc de la Serralada Litoral, concretament a Vilassar de Dalt (el Maresme).
 Ermita de Sant Salvador (Montserrat), ermita situada al massís de Montserrat.